Wetherby steht für:
 Wetherby, eine Stadt in West Yorkshire
 Wetherby (Film), englischer Film von David Hare aus dem Jahr 1984

Wetherby ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Gallatin Wetherby (1833–1902), US-amerikanischer Malakologe und Mineraloge
 Lawrence Wetherby (1908–1994), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Wetherbee